Акмолинска област је појам који може да се односи на:

 Акмолинска област — административна јединица у саставу Казахстана;
 Акмолинска област (Руска Империја) — управни јединица у вријеме Руске Империје.